Pechlaner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pechlaner (1968–2010), deutscher Manager (Infineon)
 Ernst Pechlaner (* 1954), österreichischer Politiker (SPÖ) und Abgeordneter zum Tiroler Landtag
 Harald Pechlaner (* 1965), italienischer Wirtschaftswissenschaftler
 Helmut Pechlaner (* 1946), österreichischer Tierarzt, Direktor des Tiergarten Schönbrunn und Alpenzoo Innsbruck
 Roland Pechlaner (* 1934), österreichischer Zoologe und Limnologe, Innsbruck
 Sigurd Pechlaner (* 1941), ehemaliger österreichischer Handchirurg, Innsbruck